Aliabad kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 
 Aliabad (ort i Azerbajdzjan), ort, Zaqatala

Iran 
 Aliabad, eller Aliabad-e Katul, stad, Golestan
 Aliabad (shahrestan), delprovins, Golestan
 Aliabad-e Keshmar, ort, Razavikhorasan
 ‘Alīābād-e Mardān, ort, Kurdistan
 Shāhedshahr, ort, Teheran